Jorge Soto (ur. 1902) – boliwijski piłkarz
 Jorge Soto (ur. 1971) – peruwiański piłkarz